20 МИР Силистра (или 20 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Силистра.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Силистра, при 41,89 % % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Силистра
Област Силистра